Клокочевац може бити:

 Клокочевац, насељено место у општини Мајданпек, Србија;
 Клокочевац, насељено место града Бјеловара, Хрватска;

или:
 Иловски Клокочевац, насељено место у општини Херцеговац, Хрватска.

Види још 
 Клокот
 Клокотница